Nils Svahn kan syfta på:

 Nils Svahn (1890–1936), svensk konstnär.
 Nils Svahn (1936–2022), svensk militäringenjör.